António Teixeira puede hacer referencia a las siguientes personas de Portugal:

 António Teixeira (1707-1774), compositor;
 António Augusto Teixeira de Vasconcelos (1816-1878), escritor, periodista, abogado y político;
 António Teixeira de Sousa (1857-1917), escritor y político;
 António Teixeira Lopes (1866-1922), escultor.